Mühlanger heißen folgende geographische Objekte:
 Mühlanger (Zahna-Elster),  Ortschaft der Stadt Zahna-Elster, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Mühlanger (Gemeinde Sankt Martin), Ort in Sankt Martin an der Raab, Burgenland